—  японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов, работающий в Нанъёнской обсерватории. Бывший учитель, из города Нанъё в префектуре Ямагата. Выйдя на пенсию начал активно увлекаться астрономией и поиском новых астероидов. С 1995 года им в общей сложности было открыто 127 астероидов.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя (7769) Окуни.

См. также 
 Акира Натори
 Масару Араи
 Коитиро Томита

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов